Грегори Харрисон (, род. ) — американский актёр и продюсер, известный по ролям на телевидении.

Жизнь и карьера 
Грегори Харрисон родился в Авалоне, штат Калифорния и дебютировал на экране в эротическом фильме 1973 года «Харрадский эксперимент», после чего часто начал появляться на телевидении и наконец в 1977 году получил заглавную роль в сериале «Бегство Логана», спин-оффе одноименного фильма. Шоу было закрыто после одного сезона и вскоре он получил роль в ситкоме «Семьянин», в котором сыграл роль овдовевшего отца и пожарного. Это шоу также было закрыто после одного сезона и в 1979 году он получил одну из главных ролей в медицинском сериале «Охотник Джон», в котором снимался на протяжении последующих шести лет.

Харрисон появился в почти ста телешоу и фильмах на протяжении своей карьеры. Он добился наибольшей известности в восьмидесятые благодаря ролям героев в различных сериалах и телефильмах для женщин. В 1981 году он сыграл роль стриптизера-певца в телефильме «Только для женщин», а также выступил в качестве продюсера проекта, и благодаря этой роли стал популярен среди женщин . Он сыграл аналогичную роль в мини-сериале 1986 года «Фресно», пародии на мыльные оперы, в которых Харрисон в основном и снимался. Помимо многочисленных телефильмов он позже снялся в прайм-тайм мыльной опере «Фэлкон Крест» в 1989—1990 годах.

В девяностых и двухтысячных Харрисон снялся в нескольких недолго просуществовавших сериалах и десятках телефильмов, таких как «С поличным», «Обманчивое сердце: История Лори Келлогг», «Смертельный страх», «Ничто не вечно» и «Няня», но наиболее был заметен по второстепенным ролям бойфрендов главных героинь в таких сериалах как «Сёстры», «Справедливая Эми» и «Сильное лекарство». В последнее время он был заметен в телесериалах «Холм одного дерева», «До смерти красива», «Красотки в Кливленде», «Следствие по телу» и «Двойник». Также он сыграл главную мужскую роль в бродвейском мюзикле «Чикаго» в начале двухтысячных.

C 1980 года Харрисон женат на актрисе Рэнди Оакес и у них четверо детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Актёры телевидения США
Актёры мыльных опер США
Режиссёры телевидения США